Александр Себастьян Леонс фон дер Венге, граф Ламбсдорфф (; , Кельн) — немецкий дипломат и политик.

Биография 
Родился в Кёльне в аристократической семье. Изучал историю в Боннском университете, в 1991-1993 гг., затем изучал международные отношения в Джорджтаунском университете в рамках программы Фулбрайта. Был стажёром в Европейской комиссии работников и Фонде имени Фридриха Науманна в Таллине. С середины 1990-х годов работал в Министерстве иностранных дел Германии, в частности был пресс-атташе посольства Германии в Вашингтоне (США). Один из основателей Атлантической инициативы и Фонда Германия-Турция.

Ламбсдорфф является членом Свободной демократической партии, входил в руководящие органы Альянса либералов и демократов за Европу. В 2004 году он впервые был избран депутатом Европарламента, впоследствии несколько раз переизбирался. В 2017 году избран членом бундестага Германии.

С 1994 года Ламбсдорфф женат, у пары двое детей.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 VoteWatch.eu: Abstimmungsverhalten von Alexander Graf-Lambsdorff im Europäischen Parlament

Дипломаты Германии
Депутаты Европарламента от Германии
Графы Германии
Члены Свободной демократической партии Германии
Члены бундестага Германии от Северного Рейна-Вестфалии